Grönke ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Grönke (1902–1968), deutscher Funktionshäftling im KZ Auschwitz
 Hans-Jürgen Grönke (* 1946), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Kadja Grönke (* 1966), deutsche Musikwissenschaftlerin
 Wilhelm Grönke (1896–1986), Person der Novemberrevolution und Nationalsozialismus-Opfer